Гео́ргий Гаври́(и)лович Чапли́нский (29 октября 1865 — после 1917) — русский юрист, сенатор, член Государственного совета, тайный советник.

Биография 
Происходил из дворян, владел родовой усадьбой в Полтавской губернии.

Окончил юридический факультет Киевского университета со степенью кандидата прав. В службе с 27 января 1889 года кандидатом на судебные должности при Киевской судебной палате. Был товарищем прокурора Могилёвского и Киевского окружных судов, прокурором Гродненского и Одесского окружных судов. Действительный статский советник (1 января 1908 года).

С 14 марта 1911 года — прокурор Киевской судебной палаты. Ему было поручено наблюдение за расследованием известного Дела Бейлиса.

1 января 1914 года пожалован в тайные советники и назначен сенатором Уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената. 13 января 1917 года, по рекомендации председателя Государственного совета И. Г. Щегловитова, назначен членом Государственного совета, вошёл в группу правых.

Во время Первой мировой войны товарищ председателя совета Всероссийского общества попечения о беженцах.

Во время Февральской революции был арестован и доставлен в Таврический дворец. Допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией 6 июля 1917 г. 18 июля 1917 года освобождён под залог и поручительство сенатора В. Н. Охотникова. ЧСК расследовала дело «О противозаконных действиях высших должностных лиц по делу Менделя Бейлиса», в рамках этого расследования предъявлялись обвинения Чаплинскому, который сыграл важную роль в фальсификации дела Бейлиса.

Оценки 
Российский и советский адвокат и правовед, исследователь дела Бейлиса А. С. Тагер охарактеризовал Чаплинского как человека «в котором угодливость по отношению к начальству соединилась со злобной ненавистью к евреям». Он приводит свидетельство прокурора Брандорфа и цитирует чиновника департамента полиции Дьяченко, который в показаниях Чрезвычайной следственной комиссии заявил, что Чаплинский «в своих беседах поражал своим крайним юдофобством и той ненавистью, с какой он говорил об евреях». Исследователи считают, что именно Чаплинский несёт ответственность за фальсификацию «ритуального дела» и укрытие настоящих убийц — банды Чеберяк. По мнению Василия Шульгина, Чаплинский так запугал полицию и следователей во время дела Бейлиса, что те не могли нормально исполнять свои обязанности.

Семья 
Был дважды женат:

 первым браком на дочери генерал-майора Анне Михайловне Миткевич-Далецкой (по первому мужу Романкевич) (род. 8 июня 1876) (брак расторгнут 7 мая 1915 года)
 вторым браком на вдове коллежского асессора Евгении Степановне Гудиме (род. 17 марта 1877)

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й степени (1905 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1912 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1914 год)
 Медали в память царствования Императора Александра III, в память 300-летия царствования Дома Романовых и Красного Креста

Примечания

Литература 
 «Дело Менделя Бейлиса». Материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства  о судебном процессе 1913 г. по обвинению в ритуальном убийстве. С.-Петербург, 1999 г.
 Глобачев К. И. Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). 2009. — 519 с. — ISBN 978-5-8243-1056-6.
 Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов. 1711 — 1917 гг. Материалы для биографий. СПб., 2011. С. 469. — ISBN 978-5-86007-666-2
 Бородин А. П. Государственный совет России (1906—1917). — Киров, 1999. — С. 275. — ISBN 5-85271-075-X
 Список гражданских чинов первых трёх классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — Пг., 1914. — С. 605.

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Прокуроры Российской империи
Тайные советники
Сенаторы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Персоналии:Антисемитизм в Российской империи